Nostra Signora del Sacro Cuore – diaconia
 Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore – chiesa di Firenze
 Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore – chiesa di Roma
 Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore, nella frazione di Torza a Maissana (Liguria)
 Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore d'Issoudun – congregazione religiosa
 Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Napoli – congregazione religiosa
 Congregazione di Nostra Signora del Sacro Cuore – congregazione di suore domenicane